Puchar Świata w piłce siatkowej mężczyzn w 1989  odbył się w dniach 17 listopada–26 listopada w Japonii. Turniej wygrała Kuba, przed Włochami oraz Związkiem Radzieckim. MVP został Karch Kiraly.

Uczestnicy

Rozgrywki

Wyniki 

|}

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
Wyniki pucharu świata na Todor66.com

Piłka siatkowa w Japonii
Puchar Świata w piłce siatkowej
1989 w piłce siatkowej